Municipio de Corinth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Corinth (condado de Humboldt, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Humboldt.
 Municipio de Corinth (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.